Able – stadio superiore per lanciatori spaziali
 ABLE – organizzazione no-profit
 Whitney Able – attrice statunitense

Altri progetti